Сан-Домінгуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Домінгуш-де-Бенфіка — парафія.
 Сан-Домінгуш-де-Рана — парафія.